Бажаново — название населённых пунктов в России и на Украине.

 Бажаново — бывшее село, исторический район Кривого Рога.
 Бажаново — деревня в Малопургинском районе Удмуртии.